Оксановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Оксановка — село в Астраханском районе Акмолинской области.

Украина 
 Оксановка — село в Ямпольском районе Винницкой области.